Ориуэла (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Баха-дель-Сегура. Занимает площадь 365,44 км². Население — 87113 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Покровителем города считается Спаситель Иисус из Назарета и Пресвятая Дева Мария Монсерратская.

21 августа 2011 года финишировал 2-й этап многодневной велогонки Вуэльта.

Фотографии

Население

Города-побратимы 
 Сакатекас, Мексика

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Orihuela
 
 Datos y cifras de la provincia de Alicante
 
 
 
 
 
 Orihuela, historia del Mediterráneo

Города Аликанте
Муниципалитеты Аликанте